Sebastián Fernández puede referirse a:
 Sebastián Fernández Miglierina futbolista uruguayo;
 Sebastián Fernández Wahbeh, piloto de automovilismo venezolano;
 Sebastián Fernández de Leceta, guerrillero español;
 Sebastián Fernández Méndez, escultor español;
 Sebastián Fernández de Medrano, ingeniero militar español;
 Sebastián Fernández Reyes, futbolista español.